Osetnik může být:

 Osetnik - osada v okrese Wejherowo, Pomořské vojvodství, Polsko
 Osetnik (gmina Orneta) - vesnice v okrese Lidzbark, Varmijsko-mazurské vojvodství, Polsko